Кльоц — українське прізвище.

 Кльоц Дмитро Віталійович (*1996) — український футболіст, півзахисник.
 Кльоц Олександр Миколайович (*1954) — український природознавець, ботанік, еколог, краєзнавець.
 Кльоц Микола Володимирович (*1956) — колишній радянський футболіст, півзахисник.

Українські прізвища